Amsterdamsewijk, wijk in Haarlem
 Oude Amsterdamsebuurt, buurt in Haarlem

Zie ook 
 Buurten en wijken in Amsterdam